Großer Weg steht für:

 Großer Weg, Wanderpfad im Großen Tiergarten, Berlin
 Großer Weg, eine Hauptrichtung des Buddhismus, siehe Mahayana
 Großer Weg (Hóngdào), Regierungsdevise des chinesischen Kaisers Tang Gaozong, siehe Kaiser der Tang-Dynastie